Javier Eduardo Toyo Bárcenas (Caracas, 12 de outubro de 1977) é um futebolista venezuelano que atua como goleiro. Atualmente defende o Caracas FC.

Títulos

Caracas FC
 Campeonato Venezuelano: 1996-1997, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007 e 2008-09
 Copa da Venezuela: 2001 e 2009

Naturais de Caracas
Goleiros da Venezuela
Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Caracas Fútbol Club
Futebolistas do Atlético Bucaramanga
Jogadores da Seleção Venezuelana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2007